Oberthalheim heißen folgende geographische Objekte:

 Oberthalheim (Gemeinde Maria Taferl), Ortsteil von Maria Taferl, Niederösterreich
 Oberthalheim (Gemeinden Timelkam, Vöcklabruck), Ortsteil von Timelkam und Vöcklabruck, Oberösterreich, mit der Filialkirche Oberthalheim

Siehe auch:
 Obertalheim
 Oberthalham